Александр Чекалин:
 Чекалин, Александр Павлович (1925—1941) — юный партизан-разведчик во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чекалин, Александр Алексеевич (род. 1947) — заместитель министра внутренних дел России, генерал-полковник милиции.